Larinioides är ett släkte av spindlar som beskrevs av Lodovico di Caporiacco 1934. Larinioides ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Larinioides